Т-6, T6:
 Т-6 или T-VI — обозначение германского танка «Тигр» (1941 год) в советских документах.
 T6 — обозначение прототипа американского среднего танка M4 «Шерман».
 Т-6 — обозначение прототипа советского и российского тактического фронтового бомбардировщика с крылом изменяемой стреловидности Су-24.
 «Союз Т-6» — советский пилотируемый космический корабль (1982 год).
 Т-6 «Тексан» — американский лёгкий учебный самолёт (1935 год).
 Т-6 «Тексан II» — американский учебно-тренировочный самолёт (1992 год).
 Т-6 — германский миноносец типа 1935 (1937 год).
 T6A2 — чешский высокопольный четырёхосный трамвай.
 T6 — код IATA украинской чартерной авиакомпании  (закрыта в 2008 году).
 T6 — оценка сложности горной тропы по  («высшая сложность»).
  — степень годности к военной службе в Германии («годен в резерв»).
 Tekken 6 — видеоигра для аркадных автоматов (2007 год).
 Torx 6 — обозначение вида и размерности шлица резьбовых крепёжных изделий.
 T6 — совершенно нормальное хаусдорфово пространство.
 Т-6 — форма приказа (распоряжения) о предоставлении отпуска работнику, утверждённая Госкомстатом РФ.
 Т-6а — форма приказа (распоряжения) о предоставлении отпуска работникам, утверждённая Госкомстатом РФ.